Houve quatro Batalhas de Ypres, ou, na sua forma portuguesa, de Ipres, durante a Primeira Guerra Mundial:

 Primeira Batalha de Ypres (19 de outubro – 22 de novembro de 1914)
 Segunda Batalha de Ypres (22 de abril – 15 de maio de 1915)
 Terceira Batalha de Ypres (31 de julho – 6 de novembro de 1917), também conhecida como Passchendaele
Batalha de La Lys (9 de abril – 29 de abril de 1918), também conhecida como Batalha do Lys, Batalha de Ypres 1918 ou ainda Quarta Batalha de Ypres

Desambiguações de guerras e batalhas